Le Code pénal syrien fut promulgué par le décret législatif  du 22 juin 1949, inspiré du Code pénal libanais. Il fut modifié par décret  du 28 septembre 1953.

Références 

Code juridique syrien
Syrie